Orikasa ist der Familienname folgender Personen:

 Fumiko Orikasa (* 1974), japanische Synchronsprecherin, Schauspielerin und Sängerin
 Ai Orikasa (* 1963), japanische Synchronsprecherin und Sängerin